Angelo Moja – pittore italiano
 Federico Moja – pittore italiano
 Hella Moja – attrice, produttrice cinematografica e sceneggiatrice tedesca